Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Kite:
 HMS Kite (1764) était un cotre à 6 canons lancé en 1764 et vendu en 1771.
 HMS Kite (1778) était un cotre de 12 canons acheté en 1778, classé comme sloop entre 1779 et 1783, et vendu en 1793.
 HMS Kite (1795) était un brick-sloop de 16 canons lancé en 1795 et vendu en 1805.
 HMS Kite (1805) était un brick-sloop de 16 canons lancé en 1805 et vendu en 1815.
 HMS Kite (1826) était un bateau à aubes en bois, anciennement le navire GPO Aetna. Il a été lancé en 1826, transféré à la marine en 1837 et vendu en 1864.
 HMS Kite (1871) était une canonnière à hélice en fer de classe Ant lancée en 1871 et vendue en 1920, devenant une drague.
 HMS Kite (U87) était un sloop de classe Black Swan modifié lancé en 1942 et coulé par un sous-marin allemand en 1944.